Мартин Сайдик (; , Вена) — австрийский дипломат, постоянный представитель Австрии при Организации Объединённых Наций с 2012 года. С 22 июня 2015 Специальный представитель председателя ОБСЕ в составе Трёхсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины.

Биография 
Изучал право в Венском университете (1967—1971), международное право в Московском университете (1972—1973) и международные отношения в Университете Джонса Хопкинса (1973—1974).

Поступив на австрийскую дипломатическую службу в 1975 году, занимал должности в различных отделах Министерства иностранных дел в 1978 года. С 1978 по 1980 — второй секретарь Постоянного представительства Австрии при Отделении Организации Объединённых Наций в Женеве. С 1980 по 1985 годы он работал в Посольстве Австрии в Москве советником и пресс-атташе.

Сайдик был руководителем пресс-департамента Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене (1986 — 1987), главой Представительства австрийского банка Creditanstalt-Bankverein в Москве (1987 — 1989) и советником и заместителем главы миссии в посольстве Австрии в Москве (1989 — 1991).

С 1994 по 1997 год возглавлял Департамент по управлению имуществом. Ранее (1991-1994) работал в австрийской строительной компании Maculan Group директором по международному бизнесу в Maculan Holding. Он также был членом Совета директоров Maculan International GmbH и генеральным директором совместного предприятия в Якутске.

С 2003 по 2007 год Сайдик работал генеральным директором по экономическим вопросам и европейской интеграции в Министерстве иностранных дел. С 1997 по 2003 год был начальником отдела расширения Европейского Союза, торговли, торговых отношений за пределами ЕС и Центральной Азии .

Сайдик работал послом Австрии в Китае, Монголии и Корейской Народно-Демократической Республике с 2007 года.

Женат, имеет четверых детей. Свободно владеет английским, русским, французским и итальянским языками.

Ссылки 
 Curriculum Vitae Martin Sajdik, Ambassador (Lebenslauf, mit Publikationen, englisch, pdf, bmeia.gv.at; 69 kB)
 Lebenslauf: Dr. Martin Sajdik (pdf, ealiz.eu)
 New Permanent Representative of Austria Presents Credentials . Biographical Note // United Nations, BIO / 4341, 10 January 2012
 Martin Sajdik: Austria’s Diplomat on Central Park A conversation with UN Ambassador Martin Sajdik, now an 'insider' in New York //  , by Dardis McNamee on February 8, 2012
 His Excellency Martin Sajdik
 OSCE CiO Dačić receives Martin Sajdik, candidate for his Special Representative in Ukraine

Примечания 

Послы Австрии в Китае
Постоянные представители Австрии при ООН
Выпускники Венского университета
Википедия:Статьи с нерабочими ссылками
Награждённые орденом Трёх звёзд
Выпускники МГУ
Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Послы Австрии в КНДР
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных
Послы Австрии в Монголии